Sollefteå (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Sollefteå (stad), de hoofdstad van deze gemeente.